Zelinka ist ein slawisch-stämmiger Familienname, der im Tschechischen auf die Kulturbirne verweist. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zelinka (1802–1868), Bürgermeister von Wien
 Gabriella Zelinka (* 1991), ungarische Duathletin, Triathletin und Langstreckenläuferin

 Jessica Zelinka (* 1981), kanadische Leichtathletin
 Miroslav Zelinka (* 1981), tschechischer Fußballschiedsrichter
 Peter Zelinka (1957–2021), tschechoslowakischer Biathlet
 Udo Zelinka (1959–2006), deutscher Moraltheologe

Siehe auch:
 Peter Selinka (1924–2006), deutscher Werbeberater und Kunstsammler
 Zelenka